Ramila o Rámila puede estar referido a:

Personas 
 Ismael García Rámila (1889-1979), historiador, bibliógrafo y arqueólogo español.
 Pedro de Torres Rámila (1583-1658), poeta y humanista español.

Otros casos 
 Ramila, género de heterocera de la familia Crambidae.